Le SIVOM du canton de Wintzenheim est un SIVOM du département du Haut-Rhin et la région Grand Est. Il regroupe les communes du canton de Wintzenheim ne faisant pas déjà partie d'une communauté de communes ou d'une autre structure intercommunale.

Composition 
Il est composé des dix communes suivantes :

Liens externes 
 Site du Sivom du canton de Wintzenheim

Intercommunalité dans le Haut-Rhin
Syndicat intercommunal